Op het US Open 1980 tennistoernooi speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 26 augustus tot en met 7 september 1980.

Toernooisamenvatting 
De Zuid-Afrikaanse titelverdedigers Greer Stevens en Bob Hewitt waren het vierde reekshoofd. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitge­scha­keld door Candy Reynolds en Steve Denton.

Het als eerste geplaatste duo Wendy Turnbull en Marty Riessen won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Betty Stöve en Frew McMillan in twee sets. Het was hun enige gezamen­lijke titel. De Australische Turnbull had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Amerikaan Riessen twaalf (waarvan zes op de grandslamtoernooien).

De Nederlandse finaliste Betty Stöve was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pagina 4)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1980